Renard ist ein Familienname. Es gibt ihn aber auch als männlichen Vornamen.

Herkunft und Bedeutung 
Der Name ist die französische Form des Namens Reinhard, der im Französischen der Fabelname des Fuchses war (im Deutschen „Reineke Fuchs“) und dort heute anstelle der alten Bezeichnung goupil für den Fuchs verwendet wird.

Namensträger 
 Alex Renard (um 1900–nach 1972), französischer Jazzmusiker
 Alexandre-Charles Renard (1906–1983), französischer Erzbischof und Kardinal
 Alphonse-François Renard (1842–1903), belgischer Geologe und Mineraloge
 Andreas Maria von Renard (1795–1874), schlesischer Montanindustrieller
 Carl Claudius von Renard (1809–1886), deutscher Mediziner
 Charles Renard (1847–1905), französischer Offizier, Luftfahrtpionier und Ingenieur (Renard-Serie)
 Claude Renard (1946–2019), belgischer Comiczeichner
 Colette Renard (1924–2010), französische Chansonsängerin und Schauspielerin
 Dennis Renard, US-amerikanischer Schauspieler

 Gary R. Renard (* 1951), US-amerikanischer Autor, spiritueller Lehrer, Vortragsreisender
 Gregor Renard (1814–1885), deutscher Fotograf, Silhouetteur und Maler
 Heinrich Renard (1868–1928), deutscher Architekt und Diözesanbaumeister
 Hervé Renard (* 1968), französischer Fußballspieler und -trainer
 Johann Baptist von Renard (1682–1746), kursächsischer General der Infanterie zuletzt Gouverneur von Dresden
 Johannes Ludwig Renard (1775–1859), deutscher Landwirt und Schriftsteller
 Johannes Maria von Renard (1829–1874), preußischer Industrieller und Politiker
 John Renard (* 1944), US-amerikanischer Islamwissenschaftler und Orientalist
 Jules Renard (1864–1910), französischer Schriftsteller
 Karl von Brühl-Renard (1853–1923), Graf von Seifersdorf
 Manuela Renard (* 19**), deutsche Synchronsprecherin und Schauspielerin
 Marie Renard (1864–1939), österreichische Opernsängerin
 Martin Miehe-Renard (* 1956), dänischer Schauspieler, Schriftsteller, Filmproduzent, Regisseur und Filmkomponist
 Maurice Renard (1875–1939), französischer Schriftsteller
 Paul Renard (1854–1933), französischer Offizier, Luftfahrtpionier und Ingenieur (Train Renard)
 Rosita Renard (1894–1949), chilenische Pianistin
 Simon Renard (~1513–1573), burgundischer Staatsmann und Berater von Kaiser Karl V., Botschafter Spaniens in Frankreich und England (1553)
 Waldemar Renard (1817–1900), deutscher Fotograf 
 Walter Renard (1904–1994), deutscher Maschinenbau-Ingenieur und Hochschullehrer an der TH Hannover
 Wendie Renard (* 1990), französische Fußballspielerin

Sonstiges 
 Roman de Renart (auch Roman de Renard), ein Werk der altfranzösischen Literatur von Pierre de Saint-Cloud
 Renard-Serie, Normzahlen in der ISO 3 sowie DIN 323 spezifizierte Zahlen
 Societe Anonyme Avions et Moteurs Renard, ein französischer Flugzeughersteller
 Société du Renard, belgischer Maschinen- und Lokomotivenhersteller (1837–1853)
 Électro-Renard, ehemaliger französischer Automobilhersteller
 Renard-Gletscher, Gletscher im Grahamland, Antarktika
 Renard-Inseln, kleine Inselgruppe in Papua-Neuguinea
 Renard Island, Insel vor der Danco-Küste, Grahamland, Antarktika
 Le Renard, Segelschiff
 Kap Renard, Kap zwischen Danco- und Graham-Küste, Grahamland, Antarktika
 Train Renard, ehemaliger französischer Zug für die Straße

Adelsfamilie 
 Siehe Renard (Adelsgeschlecht)

Siehe auch 
 Regnard
 Reynard
 Raynard
 Renart
 Rue du Renard

Weblinks 

Familienname
Französischer Personenname